A lista Szerbia legnépesebb, 20 000 főnél népesebb településeit sorolja fel a 2006-os állapot szerint. Mivel Szerbiában a települések nagyobb része községi jogállású, csak pár város van, ezért az itt felsorolt települések többségi is községi jogállású.

A csillaggal jelöltek a vitatott státusú Koszovóhoz tartoznak, amelyet a Szerb Köztársaság hivatalos állásfoglalása szerint sajátjának vall.

A 2011-es adatok megtalálhatók a "http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf" weboldalon.

Lásd még 
 Koszovó városai

Források 
 A Szerb Statisztikai Hivatal weboldala
 Szerbia településeinek lakosságszám-változása 1991 óta 

 
Települések listái országok szerint